Bač oder Báč oder Bac steht für:
 Bač, deutsch Batsch, Stadt in der Vojvodina, Serbien
 Báč, Gemeinde im Okres Dunajská Streda, Slowakei
 Col du Bac, französischer Gebirgspass

Bac ist der Familienname folgender Personen:
 André Bac (1905–1989), französischer Kameramann
 Dao Bac (* ~1956), US-amerikanischer Pokerspieler
 Ferdinand Bac (1859–1952), französischer Maler, Karikaturist, Schriftsteller und Landschaftsgestalter

BAC steht als Abkürzung für:
 Baccalauréat, französische Entsprechung zum Abitur
 Bacterial Artificial Chromosome, künstliches Chromosom
 Badener AC, österreichischer Sportverein 
 Badminton Asia Confederation, asiatischer Badminton-Dachverband
 Bank of America, US-amerikanisches Kreditinstitut
 Barranca De Upia Airport, Flughafen in Kolumbien, als IATA-Flughafencode
 Basic Access Control, Zugriffskontrolle für maschinenlesbare Reisedokumente
 Bâtiment d’art contemporain, Kunst- und Kulturzentrum in Genf
 Bayerischer Automobil-Club von 1899 e.V., regionaler Partnerclub des AvD
 Benzalkoniumchlorid, desinfizierender und konservierender Wirkstoff
 Berliner Automobil-Club, Ortsclub des AvD
 Blood alcohol content/concentration, Blutalkoholkonzentration
 Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie, preußisches Unternehmen (1682–1692)
 Briggs Automotive Company, britische Sportwagenmanufaktur (seit 2009)
 Brigittenauer AC, österreichischer Fußballverein (1925–1974)
 British Aircraft Corporation, britischer Flugzeughersteller (1959–1977)

BÁC steht als Abkürzung für:
 Baile Átha Cliath, irischer Name von Dublin

Siehe auch:
 BACC (Zugsicherungssystem)
 Back (Begriffsklärung)
 Bak (Begriffsklärung)
 Pac (Begriffsklärung)

BAC